Amerikai Egyesült Államok
 Hunts Point (Bronx), New York City városrésze
 Hunts Point (Washington), város King megyében